TT33 — древнеегитеская гробница. Находится на западном берегу реки Нил в Эль-Ассасиф и является частью Фиванского некрополя. На противоположном берегу находится Луксор. Гробница является местом захоронения древнего египтянина , который был пророком и первосвященником во времена 26-й династии.

Открыта Ричардом Пококе в 1737 году. В 1881 году более тщательно исследована немецким египтологом Иоганном Дюмихеном из Страсбургского университета. Архитектура, форма саркофагов и сосудов выполнены в стиле конца XVIII династии и предметов из усыпальницы Тутанхамона (KV62), находящейся рядом. На одном фрагменте сохранилась иероглифическая надпись «паатен», отсылающая к имени древнеегипетской царицы и супруги фараона Тутанхмона Анхесенпаатен. Выдвигались также смелые предположения, что хозяйкой гробницы может оказаться прекрасная супруга фараона Эхнатона — Нефертити.

В 2010 году команда Шейдена вернулась в гробницу KV63 с телевизионным сопровождением. Были найдены ещё 16 сосудов, деревянная кровать с резными львиными головами, амфоры с вином. Появилась версия, что семья Тутанхамона использовала помещения в ок. 1337—1334 годах.

Обнаружение 
Вертикальная шахта гробницы KV63 найдена 10 марта 2005 года, а то, что она ведёт к погребальной камере, Верховный Совет Древностей Египта анонсировал 8 февраля 2006. Открытие совершила американская команда археологов из университета Мемфиса под руководством профессора Отто Шейдена. KV63 располагается между усыпальницами KV10 (Аменмеса) и KV62 (Тутанхамона), недалеко от гробницы могущественного Эйе. В поисках гробницы преемника Аменмеса из XIX династии среди груды остатков хижин, которые нашли ещё в XX веке Говард Картер и Теодор Дэвис, исследователи при раскопках наткнулись на край тёсаного камня, очевидно отличающийся от кладки хижин древних рабочих. Находка совпала с концом сезона полевых работ 2004-05 годов и дальнейшие работы пришлось отложить до осени.

Гробница 
Расположена недалеко от Дейр-эль-Бахри.
Она состоит из двадцати двух комнат, соединенных длинными коридорами и распределенных по трём уровням, простирающимся на двадцать метров ниже уровня земли.
Владелец гробницы служил одному или нескольким фараонам в период с 25-й по 26-ю династии и накопил много богатств и власти, чтобы построить лабиринтную гробницу, покрытую сотнями метров фресок и иероглифов.
По состоянию на 2008 год ТТ33 была и остаётся крупнейший известной некоролевской гробницей в некрополе. TT33 состоит из 22 комнат, к которым ведут лестничные марши, пандусы и вертикальные шахты.
В 2004–2005 гг. здесь проводили исследования команды архелогов из  и Страсбургского университета.

В октябре 2019 года Министерство по делам древностей рассказало об обнаружении 30 мумий найденных рядом с гробницей. Тайник содержал 23 мумии взрослых мужчин, 5 мумий взрослых женщин и две мумии детей, преположительно все связанные с Фивансими жрецами. Гробы были сложены друг на друга, и после открытия, мумии оказались хорошо сохранившимися. Генеральный секретарь Высшего совета древностей, , заявил, что гробница является крупнейшим тайником, найденным за столетие, а предыдущие заслуживающие внимания тайники были DB-320 и KV35.

См. также гробницы

Примечания 

Гробницы XVI династии